Patinkin:
 Don Patinkin, un économiste américano-israélien
 Mandy Patinkin, un acteur et chanteur lyrique américain